Killen steht für:
 Killen (Alabama), Stadt in Alabama
 Killen (Segeln), das Flattern oder Wehen eines Segels oder Segelteils
 Killen, umgangssprachlich jemanden gezielt töten, siehe Gezielte Tötung

Killen ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Killen (William Killen; 1932–2006), US-amerikanischer Produzent

 Edgar Ray Killen (1925–2018), US-amerikanisches Ku-Klux-Klan-Mitglied
 James Killen (1925–2007), australischer Politiker
 John Tyrell Killen (* 1937), britischer Indogermanist und Mykenologe
 William Killen (1860–1939), australischer Politiker

Siehe auch: